Veblen ist der Familienname folgender Personen: 

David R. Veblen (* 1947), US-amerikanischer Mineraloge
 Oswald Veblen (1880–1960), US-amerikanischer Mathematiker 
 Thorstein Veblen (1857–1929), US-amerikanischer Ökonom und Soziologe 

Veblen steht für: 

 Veblen (South Dakota), Stadt im Marshall County, South Dakota, USA 
 (31665) Veblen, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Oswald-Veblen-Preis 
 Axiom von Veblen-Young (nach Oswald Veblen und John Wesley Young), Axiom der projektiven Geometrie